Eurosong kan syfta på:

 Eurosong – den nationella uttagning till Eurovision Song Contest i Belgien, se Belgiens bidrag i Eurovision Song Contest
 Eurosong – den nationella uttagning till Eurovision Song Contest i Bosnien och Hercegovina, se Bosnien och Hercegovinas bidrag i Eurovision Song Contest
 Eurosong – den nationella uttagning till Eurovision Song Contest i Irland, se Irlands bidrag i Eurovision Song Contest